Mulberry Hill ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Mulberry Hill (North Carolina), ID-Nr. 76001314
 Mulberry Hill (Charlotte County, Virginia), ID-Nr. 73002001
 Mulberry Hill (Lexington County, Virginia), ID-Nr. 82004671